Altınay ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmet Refik Altınay (1881–1937), türkischer Geschichtswissenschaftler, Osmanist, Journalist und Schriftsteller
 Koray Altınay (* 1991), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Metin Altınay (* 1962), türkischer Fußballspieler und -trainer